Susanne im Bade steht für:

 Susanne im Bade (Film), einen Films aus dem Jahr 1936

Siehe auch:
 Susanna im Bade, eine biblische Erzählung